Кле́мсон () — английская фамилия.

Фамилия
  (1817—1875) — соосновательница .
  (род. 1941) — американский кибернетик.
  (1922—2009) — американская театральная актриса, режиссёр, менеджер и продюсер; преподавательница драматического искусства.
  (1807—1888) — американский политик, посол, суперинтендант сельского хозяйства США, горный инженер, сооснователь .

Корабли
 Эскадренные миноносцы типа «Клемсон»
 
 
 
 

Прочее
  — город в Южной Каролине (США).
  — ж/д станция города.
 
  — спортивные команды университета:
 
 
 

См. также
 Клеменсон